Акти́ний-225 () — радиоактивный нуклид химического элемента актиния с атомным номером 89 и массовым числом 225. Впервые был обнаружен в 1947 году как продукт распада урана-233. Актиний-225 является альфа-излучателем с периодом полураспада около .

Принадлежит к вымершему радиоактивному семейству нептуния-237 (так называемый ряд нептуния), от которого остался только висмут-209. В настоящее время следовые количества 225Ac в урано-ториевых рудах образуются при облучении нуклидов из рядов урана-238, урана-235 и тория-232 естественными потоками нейтронов, например в результате 
 захвата теплового нейтрона ядром радия-224 (ряд тория) 224Ra + n → 225Ra с последующим бета-распадом радия-225 в актиний-225;
 захвата теплового нейтрона ядром тория-232 232Th + n → 233Th с последующей цепочкой распадов 233Th  233Pa  233U  229Th  225Ra  225Ac.

Образование и распад 
Актиний-225 непосредственно образуется в результате α-распада нуклида 229Pa (вероятность его распада по этому каналу составляет 0,48(5)% лет) и β−-распада нуклида 225Ra (период полураспада составляет 14,9(2) суток):

 
 

Сам актиний-225 в основном претерпевает α-распад (энергия распада ), в результате чего образуется нуклид 221Fr:

 

Кроме того, с приблизительной вероятностью 5,3(13)% происходит кластерный распад с испусканием ядра 14C:

 

Общий период полураспада по всем каналам равен 9,9190(21) суток, из-за высокой удельной активности он значительно токсичнее полония-210, и превышает по токсичности ботулотоксин.

Применение

См. также 
 Актиний
 Изотопы актиния

Примечания 

Изотопы актиния